Fisher Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Fisher Creek (Alligator Rivers), Nebenfluss des South Alligator River, eines der drei Alligator Rivers im Northern Territory
 Fisher Creek (Isaac River), Nebenfluss des Isaac River (Cooper Creek) in Queensland
 Fisher Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf) im Northern Territory